Spinnen (dieren) of Araneae, een grote orde van geleedpotige dieren
 Spin (bal), draaien van een bal, zoals ook bij een tol
 Tolvlucht, vrille of spin, een draaiende duikvlucht na het overtrokken raken van een vliegtuig
 Spin (kwantummechanica), een eigenschap van fermionen en bosonen, zoals atoomkernen
 Spin (Lifehouse), een muzieknummer
 De Spin (hoorspel), een hoorspelserie van de NTR

Vernoemingen

naar het dier
 Snelbinder (fiets), een elastiek met haken om snel iets vast te binden
 Fokker Spin, het eerste vliegtuig van Anthony Fokker
 Spin (gevlucht), een constructie bij sommige windmolens

naar de draaiing
 spin (met werkwoord spinnen): doelbewuste beïnvloeding van de publieke opinie
 Polyp, een kermisattractie, ook bekend als Spin
 Spin (jazzrockgroep), een jazzrockgroep die voortkwam uit de band Ekseption
 Spin (tijdschrift), een Amerikaans muziektijdschrift
 De Spin (stripfiguur), een stripfiguur uit de jaren 60
 Spin (2012), Franse televisieserie

Afkortingen
 Studenten Physica in Nederland
 SPIN (taal), een in bytecode opgeslagen geïnterpreteerde computertaal van de "Parallax Propeller" microcontroller
 SPIN (kunsten), een Brusselse kunstenorganisatie